Нуниш, Нунеш () — португальская фамилия. Известные носители:
 Нуниш, Педру (1502—1578) — португальский математик.
 Нуниш, Эммануэл (1941—2012) — португальский композитор.

См. также 
 Нунеш
 Нунис
 Нуньес